München je lahko:
 München - mesto v Nemčiji
 München - film